Le terme Chênevert est un patronyme de famille d’origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnes
 
Cuthbert-Alphonse Chênevert (; ), avocat et figure politique du Québec, au Canada. Il représentait le Comté de Berthier à l'Assemblée législative du Québec de 1890 à 1892, et de 1897 à 1903, comme membre du Parti libéral du Québec.
Louis R. Chênevert (né au Québec), un homme d’affaires canadien. Il exerça comme président et chef de la direction de United Technologies Corporation.

Toponymes

Lac Chenevert, un plan d’eau à la tête de la rivière Chênevert dans le territoire de la Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Chênevert, un affluent de la rivière Suzie, coulant dans le territoire de la Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Bayou Chenevert, une rivière de St. Landry County, en Louisiane, aux États-Unis.

Autres
Alexandre Chenevert est un roman de Gabrielle Roy.